Le terme Kiask peut se référer à:

Toponymes

Rivière Kiask, un affluent de la rivière Cuvillier coulant dans Senneterre (ville) et Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Québec, au Canada.
Chutes Kiask, chutes sur la rivière Bell situé en amont de la rivière Quévillon, dans Senneterre (ville), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Kiask, lac de tête de la rivière Kiask, dans Senneterre (ville), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Kiask, lac du centre-Est du Manitoba, au Canada.